

Informatica 
 .gov  – dominio di primo livello generico

Codici 
 GOV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nhulunbuy-Gove (Northern Territory) (Australia)